Melanesthes:
  — род жесткокрылых насекомых из семейства чернотелок.
  — его таксономический омоним, род чешуекрылых насекомых из семейства роскошных молей, переименованный в .